Rejon wesełynowski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu mikołajowskiego Ukrainy.

Rejon ma powierzchnię 1245 km² i liczy około 27 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Wesełynowe.

Na terenie rejonu znajdują się 2 osiedlowe rady i 12 silskich rad, obejmujących w sumie 50 wsi i 2 osady.

Miejscowości rejonu